

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Niedziałki – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Piątek
 Niedziałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada
 Niedziałki – część wsi Jabłonowo-Wypychy w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Sokoły
 Niedziałki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Rytwiany
 Niedziałki – przysiółek wsi Niedziały w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Linki zewnętrzne